Red Geatrex Heron (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada – mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1932-1933|| Marlboros de Toronto|| AHO|| 9|| 4|| 1|| 5|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1933-1934|| Native Sons de Toronto || AHO|| 12|| 11|| 7|| 18|| 7|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Nationals de West Toronto|| AHO|| 12|| 3|| 1|| 4|| 14|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Nationals de West Toronto|| AHO|| 9|| 11|| 6|| 17|| 16|| 5|| 6|| 4|| 10|| 2
|-
| 1935-1936|| Goodyears de Toronto || OHA-Sr.|| 13|| 16|| 1|| 17|| 4|| 6|| 4|| 2|| 6|| 9
|-
| 1935-1936|| Nationals de West Toronto|| Coupe Memorial|| || || || || || 12|| 18|| 8|| 26|| 20
|-
| 1936-1937|| Goodyears de Toronto || OHA-Sr.|| 8|| 5|| 3|| 8|| 16|| 5|| 3|| 0|| 3|| 8
|-
| 1937-1938|| Goodyears de Toronto || OHA-Sr.|| 16|| 21|| 15|| 36|| 6|| 6|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 1937-1938 || Stars de Syracuse|| IAHL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1938-1939|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1938-1939|| Stars de Syracuse|| IAHL|| 46|| 12|| 14|| 26|| 26|| 3|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 1939-1940|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 42|| 11|| 12|| 23|| 12|| 9|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1939-1940|| Hornets de Pittsburgh|| IAHL|| 4|| 3|| 3|| 6|| 0|| || || || || 
|-
| 1940-1941|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 35|| 9|| 5|| 14|| 12|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1940-1941|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 1941-1942|| Americans de Brooklyn|| LNH|| 11|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1941-1942|| Indians de Springfield|| LAH|| 7|| 3|| 3|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 1941-1942|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 12|| 1|| 1|| 2|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1941-1942|| Hornets de Pittsburgh|| LAH|| 23|| 20|| 16|| 36|| 10|| || || || || 
|-
| 1942-1943|| Toronto Research Colonels|| TMHL|| 12|| 22|| 12|| 34|| 4|| || || || || 
|-
| 1942-1943|| Toronto People's Credit|| TIHL|| 5|| 5|| 4|| 9|| 8|| 7|| 8|| 10|| 18|| 12
|-
| 1943-1944|| RCAF de Toronto|| OHA-Sr.|| 15|| 6|| 10|| 16|| 12|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Staffords de Toronto|| TMHL|| 6|| 9|| 5|| 14|| 4|| 9|| 9|| 5|| 14|| 8
|-
| 1944-1945|| Rockcliffe RCAF || ONDHL|| || || || || || 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 1946-1947|| Barkers de Toronto || TIHL|| 26|| 37|| 25|| 62|| 6|| 6|| 9|| 3|| 12|| 4
|-
| 1947-1948|| Barkers de Toronto || TIHL|| 26|| 23|| 17|| 40|| 10|| 9|| 10|| 6|| 16|| 18
|-
| 1948-1949|| Barkers de Toronto || TIHL|| 6|| 1|| 4|| 5|| 6|| 4|| 3|| 0|| 3|| 4

| 106|| 21|| 19|| 40|| 38|| 21|| 2|| 2|| 4|| 6

Références 

Naissance en décembre 1917
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Stars de Syracuse
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Americans de Brooklyn
Joueur des Canadiens de Montréal
Champion de la Coupe Memorial
Décès en décembre 1990
Attaquant de hockey sur glace